C26H42N2O37S5 – formula molecolare dello enoxaparina
C26H42N2O37S5 – formula molecolare della nadroparina

Formule molecolari